Бык:
 Бык — древнеегипетский фараон.
 Бык — сленговое название биржевого игрока, который скупает или сохраняет ценные бумаги в ожидании повышения цен.
 Бык — промежуточная опора моста или гидротехнического сооружения (плотины, водосброса и т. п.).

Биология 
 Бык — некоторые виды (и самцы их представителей) группы полорогих парнокопытных млекопитающих, в настоящее время имеющая таксономический ранг трибы в подсемействе Bovinae (быков):
 Дикий бык — вид из рода настоящих быков семейства полорогих;
 Домашний бык — одомашненный подвид дикого быка;
 Тибетский бык (Як) — животное из рода настоящие быки семейства полорогих;
 Мускусный бык (Овцебык) — единственный современный представитель рода овцебыков из семейства полорогих.
 Лягушка-бык — один из самых крупных видов семейства настоящие лягушки.
 Калоед-бык — вид жуков-навозников.

Топоним

Населённые пункты 
Молдавия
 Бык () — село в составе муниципия Кишинёв.
Россия
 Бык — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Бык — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Бык — село в Романовском районе Саратовской области.
 Верхний Бык — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Нижний Бык — село в Воробьёвском районе Воронежской области.

Реки 
Молдавия
 Бык () — река в Молдавии, правый приток Днестра.
Россия
 Бык — река в России (Тамбовская область), правый приток реки Ламочка (бассейн реки Волга).
 Бык — река в России (Воронежская область), левый приток реки Фёдоровка (бассейн реки Дон).
 Бык — река в России (Курская область), левый приток реки Сейм (бассейн реки Днепр).
 Бык — река в , правый приток реки Юдома (бассейн реки Лена).
 Бык-Шор — река в России (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа), правый приток реки Большой Ярудей (бассейн Карского моря).
Украина
 Бык — река на Украине (Донецкая, Днепропетровская области), левый приток реки Самара (бассейн реки Днепр).

Озёра и горы 
 Бык — озеро в Островецком районе, Гродненской области, республики Беларусь; также ландшафтный заказник «Озеро Бык».
 Бык — гора в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.

Фильмы 
 «Бык» () — скандинавский фильм 1991 года режиссёра Швена Нюквиста.
 «Бык» () — итальянский фильм 1994 года режиссёра Карло Маццакурати.
 «Бык» — российский фильм 2019 года режиссёра Бориса Акопова.

Астрология и астрономия 
 Созвездие Тельца — созвездие Быка.

Люди 
 Лесли «Бык» Аллен (1916—1982) — австралийский солдат.

См. также 
 Быки (значения)
 Бык в геральдике
 Быки в искусстве
 Бык Осборна — изображение характерного чёрного силуэта боевого быка.
 Бык Фаларида — древнее орудие казни.
 Боевой бык — бык, участвующий в испанской корриде.
 Клебан-Бык
 Критский бык — в древнегреческой мифологии бык критского царя Миноса.
 Ласковый бык — музыкальная группа.
 Сидящий Бык — вождь индейского племени хункпапа.
 Фарнезский бык — знаменитая мраморная скульптурная группа.
 Корова (значения)
 Телец